Comunidade — conjunto de indivíduos que compartilham elementos em comum
 Comunidade (País de Gales) — divisão de terra no País de Gales que forma o nível mais baixo de governo local
 Comunidade (divisão administrativa) — designação para entidades de divisão administrativa de vários países
 Biocenose — ou comunidade, conjunto de organismos de todas as espécies que coexistem em um espaço definido chamado biótopo
 Mancomunidade

Ver também 
 Community, série estadunidense de comédia
 Comuna